Толуорт () —  пригородная зона на юго-западе Лондона в Королевском боро Кингстон-апон-Темс, расположенная в 11 милях (17,7 км) к юго-западу от Чаринг-Кросс. Соседние места включают Лонг Диттон, Нью-Малден, Кингстон, Сербитон, Беррилендс, Хинчли Вуд, Чессингтон, Юэлл и Вустер-Парк. Сербитон ближайший, примерно в миле к северо-западу. Толуорт разделён на две части, часть — к востоку, а часть — к западу от обхода Кингстона. 

Во время Второй мировой войны на Сербитон  и Толуорт упало несколько летающих бомб Фау-1, в том числе во время печально известной  «катастрофы Дерби Дэй» в июне 1944 года, когда 12 человек были убиты упавшими бомбами.

Одной из достопримечательностей Толуорта является  расположенный к западу от автомагистрали A3  торгово-офисный центр Толуорт Тауэр. Здание, построенное на месте бывшего кинотеатра   «Одеон», было спроектировано Джорджем Маршем  и открыто в 1963 году.

Известные уроженцы
 Мюриэл Бокс
 Mайк Ли
 Алан Уитли

Примечания

Ссылки
 UK skyscraper list 2001, for Tolworth Tower data
 Radio Jackie
 The CornerHOUSE
 Surbiton.com local community news
 Hidden London

Районы Лондона